Давыде́нко — фамилия, образованная от имени Давыд, русской народной формы имени Давид; также топоним.

Фамилия

А 
 
 Давыденко, Андрей Иванович (род. 1959) — российский журналист.
 Давыденко, Антон Корнеевич (1908—1992) — Герой Советского Союза.

В 
 Давыденко, Валерий Николаевич (1973—2020) — украинский предприниматель и политик.
 Давыденко, Владимир Владимирович (род. 1953) — советский и российский композитор, музыкальный редактор, музыкальный продюсер.

И 
 Давыденко, Иван Миронович (1933—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Давыденко, Илья Данилович (1899—1991) — советский учёный, специалист в области сварочного производства, лауреат Сталинской (1949) и Ленинской (1957) премий.

Е 
 Давыденко, Екатерина Евгеньевна (род. 1989) — российская гандболистка.
 Давыденко, Елизавета Александровна (1927—2004) — металлоткач Запорожского метизного завода, Герой Социалистического Труда.

К 
 Давыденко, Константин Сергеевич (1923—2004) — Герой Советского Союза.

Л 
 Давыденко, Леонид Николаевич (род. 1941) — белорусский учёный-экономист.

Н 
 Давыденко, Николай Владимирович (род. 1981) — российский теннисист, обладатель Кубка Дэвиса 2006 года.
 Давыденко, Нина Степановна (род. 1933) — советская белорусская балерина.

Т 
 Давыденко (Самохвалова), Тамара Викторовна (род. 1975) — белорусская гребчиха.

Э 
 Давыденко, Эдуард Прокофьевич (род. 1939) — советский и латвийский специалист в области прикладной физики.

Ю

Топоним 
 Давыденко — село в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

См. также 
 Давиденко
 Давиденков
 Давыденков